Benoît Langénieux (1824-1905), ecclésiastique français, archevêque de Reims et cardinal.
 Philippe Langenieux-Villard (1955-), homme politique et écrivain français.